В одиночному розряді тенісного турніру Budapest Grand Prix 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Сабін Аппельманс 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Зіна Гаррісон (переможниця)
 Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Жулі Алар (півфінал)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)

 Майке Бабель (1-ше коло)
 Радка Бобкова (2-ге коло)
 Інес Горрочатегі (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Budapest Grand Prix